Il toponimo Sklabina, con differenti grafie, può riferirsi a diverse località della Slovacchia:

Sklabiná, comune del distretto di Veľký Krtíš, nella regione di Banská Bystrica
Sklabiňa, comune del distretto di Martin, nella regione di Žilina